Al Smith (1947–),  cestista statunitense
Alan Smith (1980–), calciatore inglese, centrocampista del Notts County
Alan Smith (1921-2019), ex calciatore inglese
Alan Smith (1962–), ex calciatore inglese
Alan Smith (1946-), allenatore di calcio inglese
Allan Smith (1992-), altista scozzese